SV Motor steht für:
 Sportvereinigung Motor, eine Sportvereinigung in der DDR
 SV Motor Altenburg, Sportverein aus Altenburg, Thüringen
 SV Motor Babelsberg, Sportverein aus Potsdam, Brandenburg
 SV Motor Süd Neubrandenburg, Sportverein aus Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 SV Motor Wolgast 1949, Sportverein aus Wolgast, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 SV-Ventilsteuerung